Фодор () — венгерская фамилия и румынское имя.

 Фодор, Габор (; род. 1962) — венгерский юрист, либеральный политический деятель.
 Фодор, Джерри Алан (; 1935—2017) — американский философ и психолингвист-экспериментатор
 Фодор, Жозеф (; 1751—1828) — нидерландский композитор.
 Фодор, Карел Антон (; 1768—1846) — нидерландский композитор.
 Фодор, Нандор (, ; 1895—1964) — американский парапсихолог.
 Фодор, Тамаш (; род. 1991) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Фодор, Степан Степанович (1907—2000) — венгерский, советский и украинский ботаник, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Ужгородского университета.
 Фодор, Эрнё (;1878—1944) — венгерский музыкальный педагог.
 Фодор, Юджин (; 1950—2011) — американский скрипач.

Составные фамилии 
 Фодор-Менвьель, Жозефина (; 1789/93—1870) — французская оперная певица.